Гай Фу́рний () — имя нескольких древнеримских политиков:
 Гай Фурний (V в. до н. э.) — народный трибун 445 года до н. э.
 Гай Фурний (ок. 85 — после 17 до н. э.) — народный трибун в 50 и претор около 42 года до н. э.
 Гай Фурний (ум. после 17 до н. э.) — консул 17 года до н. э., сын предыдущего

Примечания